Вірхінія Руано Паскуаль і Паола Суарес були чинними чемпіонками, але вони не брали участі в одній парі 2005 року.

Світлана Кузнецова і Алісія Молік здобули титул, у фіналі перемігши Ліндсі Девенпорт і Коріну Мораріу з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні гравчині 

  Надія Петрова /  Меган Шонессі (знялися)
  Кара Блек /  Лізель Губер (2-ге коло)
  Ліза Реймонд /  Ренне Стаббс (2-ге коло)
  Кончіта Мартінес /  Вірхінія Руано Паскуаль (1-ше коло)
  Жанетта Гусарова /  Олена Лиховцева (2-ге коло)
  Світлана Кузнецова /  Алісія Молік (чемпіонки)  Анастасія Мискіна /  Віра Звонарьова (півфінал)
  Олена Дементьєва /  Ай Суґіяма ''(3-тє коло)

  Барбара Шетт /  Патті Шнідер ''(1-ше коло)
  Лі Тін /  Сунь Тяньтянь ''(3-тє коло) 
  Хісела Дулко /  Марія Венто-Кабчі ''(2-ге коло)
  Янь Цзи /  Чжен Цзє ''(1-ше коло) 
  Франческа Ск'явоне /  Роберта Вінчі ''(1-ше коло) 
  Асагое Сінобу /  Катарина Среботнік ''(3-тє коло)
  Ліндсі Девенпорт /  Коріна Мораріу ''(Finals) 
  Елені Даніліду /  Ніколь Пратт ''(чвертьфінал)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 
 Official Results Archive (Australian Open) 
 Official Results Archive (WTA)

Жінки, парний розряд
2005 у тенісі